Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier II, se dispute du 11 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1996
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1996
Tennis en novembre 1996